Longhorn – nome in codice del progetto di Windows Vista
Longhorn del Texas – razza bovina
Longhorn inglese – razza bovina
Longhorn – personaggio della serie animata Freakazoid